Imer - comuna da Itália.
 Imer (Ymir) - criatura da mitologia nórdica.